NGC 4989 (другие обозначения — MCG -1-34-5, PGC 45606) — линзообразная галактика (S0) в созвездии Дева.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

4989
Дева (созвездие)